Die Saison 1998/99 war die 19. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde der Titelverteidiger SG Porz, die alle 15 Saisonspiele gewinnen konnte. Neu aufgestiegen waren der Delmenhorster SK, der SV Wattenscheid, USC Magdeburg und der SC Viernheim. Viernheim stieg wieder ab, daneben erwischte es den SK Zähringen 1921 und den Erfurter SK. Die SG Bochum 31 zog sich nach der Saison freiwillig zurück, sodass der SK Passau als 13. in der Liga verbleiben konnte.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1998/99
Schachveranstaltung 1998
Schachveranstaltung 1999
Sportsaison 1998/99